Тополя канадська (Populus canadensis) — гібрид тополі дельтолистої і тополі чорної

Пам'ятки природи 
 Тополя канадська (Одеса, вул. Торгова, 17) — ботанічна пам'ятка природи, Одеса
 Тополя канадська (Одеса, вул. Дюківська, 12) — ботанічна пам'ятка природи, Одеса
 Тополя канадська (втрачена) — втрачена ботанічна пам'ятка природи, Одеса, Міський сад 
 Тополя канадська (2) (втрачена) — втрачена ботанічна пам'ятка природи, Одеса, вул. Гаванна, 4